Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Spanje 2008.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Combinatieklassement

Ploegenklassement

Ronde van Spanje 2008